Фри́дрих Шна́йдер ():
  (1886—1966) — швейцарский политик.
  (1887—1962) — немецкий историк.
 Шнайдер, Иоганн Кристиан Фридрих (1786—1853) — немецкий композитор и пианист.
 Шнайдер, Фридрих Фридрихович (1926—1995) — председатель колхоза в Алтайском крае, Герой Социалистического Труда.